Шанкар — широко распространённые в Индии имя и фамилия. Известные носители:

 Шанкар, Амала (1919—2020) — индийская танцовщица, жена Удая Шанкара и мать Ананда Шанкара.
 Шанкар, Ананда (1942—1999) — индийский музыкант, получивший известность за успешный синтез традиционной индийской и западной музыки.
 Шанкар, Анушка (род. 1981) — американская ситаристка и композитор индийского происхождения, дочь Рави Шанкара.
 Шанкар, Рамсевак (род. 1937) — президент Суринама в 1988—1991 годах.
 Шанкар, Рави (1920—2012) — индийский композитор, виртуоз игры на ситаре.
 Шри Шри Рави Шанкар (род. 1956) — духовный и гуманитарный лидер, основатель Фонда «Искусство Жизни».
 Шанкар, Удай (1900—1977) — индийский танцор и хореограф, старший брат Рави Шанкара.